Julefrokosten kan henvise til flere sider:
 Julefrokosten (film fra 1976) – en dansk komediefilm fra 1976.
 Julefrokosten (film fra 2009) – en dansk komediefilm fra 2009.